Bouteldja peut désigner :
 Belkacem Bouteldja, un chanteur de raï algérien.
 Houria Bouteldja, une militante politique franco-algérienne.
 Bouteldja, la commune de la wilaya d'El Tarf.